Ki est un mot, qui désigne :
 en breton, un « chien », d'où :
 Ki Du (chien noir), le deuxième album de Gilles Servat.
 en japonais,
 気, le « souffle-énergie-esprit-sentiment-sensation », une notion ésotérique, voir l'article Qi (spiritualité)
 hiragana き, katakana キ
 Abréviation du mot kitai (désignant un appareil). C'est à partir de 1932 que l'armée japonaise désigne ses avions par le préfixe キ Ki- suivi de 2 ou 3 chiffres (par exemple : pour le Nakajima Ki-43). Voir système Kitai de désignation des avions militaires japonais
 en sumérien, la « Terre » (opposée au Ciel), et la divinité féminine qui la représente.
 Ki, un album du musicien Devin Townsend.

KI ou ki est un code, qui signifie :
 Kiribati,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ki,
 le kikuyu (langue parlée au Kenya), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Ki est le symbole du kibi, un préfixe binaire valant 1024.

khi, une lettre grecque,

KI est : 
 le sigle russe qui désigne l'Institut du Drapeau rouge du KGB, ou l'Académie des renseignements extérieurs de Russie
 la formule brute de l'Iodure de potassium
 le dixième album studio du multi-instrumentiste canadien Devin Townsend, sorti en 2009.
 Protagoniste du manga Ki & Hi. 

Code
Formule brute